Dylewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Dylewo, village du powiat de Golub-Dobrzyń, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dylewo, village du powiat de Rypin, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dylewo, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Dylewo, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Dylewo, village du powiat d'Ostróda, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie